Jméno a příjmení Jan Janák má více nositelů:

 Jan Janák (historik) (1938–2008), český historik 
 Jan Janák (politik) (1855–1934), český sedlák a politik z Hořicka, poslanec zemského sněmu 
 Jan Janák (skladatel) (1871–1942), český hudební skladatel